Grebner ist der Familienname folgender Personen:

 David Grebner (1655–1737), deutscher Arzt
 Franz von Grebner (1791–1851), österreichischer Industrieller (Zuckerproduzent)
 Grigori Grebner (1892–1954), russischer Drehbuchautor
 Hannes Grebner (1921–1971), deutscher Liedtexter
 Hildegard Grebner (1903–nach 1959), deutsche Filmeditorin
 Joseph von Grebner (1797–1838), deutscher Tierarzt
 Leonhard Grebner (1694–1742), deutscher Jesuit
 Robert Grebner (* 1966), deutscher Informatiker und Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
 Thomas Grebner (1717–1787), deutscher Jesuit und Historiker

Siehe auch:
 Gräbner